Джеффри «Джефф» Хэфнер (; 22 июня 1975 года) — американский актёр, наибольшую известность получивший благодаря роли Мэтта Рамси в третьем сезоне шоу «Одинокие сердца», а также главной роли Моргана Стэнли Баффкина в сериале «Лёгкие деньги». В 2010 году снялся в роли футбольного тренера Рэда Реймонда в сериале «Адские кошки» канала The CW. Сейчас играет в шоу «Босс» вместе с Келси Грэммером.

Биография и личная жизнь 
Джефф родился 22 июня 1975 года в семье Тома и Пэтти Хэфнер, рос в маленьком городке Сенд-Крик, недалеко от Эдриана, штат Мичиган, где он окончил старшую школу «Сенд-Крик». В школе будущий актёр играл в футбол и баскетбол, был зачислен в команду «Class C-D» на сезон 1993—1994. Продолжил играть в баскетбол во время двухгодичного обучение в «Кельвин Колледже», а затем в «Фэррис Стетй-Юнивёрсити» следующие два года. Оба образовательных учреждения расположены в Гранд-Рапидс, штата Мичиган.

Женат, имеет трёх детей. Сайт BuddyTV поставил актёра на 86 место в списке «Самых сексуальных мужчин телевидения 2011 года».

Рост актёра — 1 метр 88 см.

Карьера 
Карьера в Голливуде началась с небольших ролей в известных фильмах — «Страна тигров» (2000) вместе с Колином Фарреллом и «Госпожа горничная» с Дженнифер Лопес (2002). Сыграл главные роли в двух фильмах — «Откровенность» и «И как тебе твои часы?», выпущенных в 2002 году. Появился в десяти эпизодах шоу «Присяжные» в роли Кинана О’Брайана, эпизоде «The Unblinking Eye» (2005) шоу «Закон и порядок: Преступное намерение» в роли Майкла Пайка.

Сыграл главную роль Пэта Конроя в телевизионном фильм «Широкие воды» (2006) в рамках проекта Зал славы Hallmark вместе с Элфри Вудард, основнном на книге Конроя, и являющемся ремейком картины «Конрак» с Джоном Войтом.

Исполнял главную роль Моргана Стэнли Баффкина в телесериале «Лёгкие деньги» (2008) канала The CW. В эфир вышло 4 эпизода, в а октябре того же года шоу закрыли — отснятые ещё четыре эпизода были показаны лишь в июле-августе 2009 года. После закрытия сериала появился в гостевых ролях в сериалах «Частная практика», «C.S.I.: Место преступления», «Морская полиция: Спецотдел», а также в четырёх эпизодах сериала «Милосердие» в роли пожарного Пита Босвика, у которого был роман с Хло Пэйн, героиней актрисы Мишель Трахтенберг.

В 2010 году заменил Бена Брауэдера в роли тренера Рэда Реймонда в спортивной драме «Адские кошки», сыграв бывшего возлюбленного тренера Ванессы Лодж — её сыграла Шарон Лил.

Получил главную роль в сериале «Клуб Playboy», однако до начала съёмок его заменили на Эдди Сибриана.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Актёры XXI века
Актёры телевидения США
Выпускники Университета Кальвина